Op het toernooi van Wimbledon in 2010 speelden de mannen en vrouwen in het gemengd dubbelspel van 24 juni tot en met 4 juli 2010. Anna-Lena Grönefeld en Mark Knowles waren de titelhouders, maar Grönefeld speelde niet mee. Knowles bereikte met Katarina Srebotnik de derde ronde.

In de finale wonnen de als tweede geplaatste Cara Black en Leander Paes van Lisa Raymond en Wesley Moodie (het elfde reekshoofd).

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.7)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2010